Georges Guiraud peut désigner :

 Georges Guiraud (1868-1928), musicien français ;
 Georges Guiraud (1901-1989), graveur et sculpteur français.